Ранчо Буена Виста има више значења:

 Ранчо Буена Виста, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Буена Виста (Сан Франсиско де Кончос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Буена Виста (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Буена Виста (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Буена Виста (Санта Ана Атеистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику